Cannonball House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cannonball House (Macon, Georgia), NRHP-ID 71000249
 Cannonball House (St. Michaels, Maryland), NRHP-ID 80001839